E40:

 Европейский маршрут E40 — длиннейший европейский маршрут, начинающийся во Франции и заканчивающийся в Казахстане.
 Днепровско-Вислянский водный путь Е40 — водный путь протяженностью более 2000 километров, проходящий по территории Польши, Белоруссии и Украины и соединяющий Балтийское море и Чёрное море.
 E40 — цоколь Эдисона диаметром 40 мм, большой цоколь (GES).